Burton puede referirse a:

Estados Unidos 
 Burton (Carolina del Sur)
 Burton (Míchigan)
 Burton (Nebraska)
 Burton (Ohio)
 Burton (Texas)
 Burton (condado de King, Washington)

Gales 
 Burton (Pembrokeshire)
 Burton (The Vale of Glamorgan)
 Burton (Wrexham)

Inglaterra 
 Burton (Duddon and Burton), Cheshire
 Burton (Neston), Cheshire
 Burton (Bournemouth, Christchurch and Poole), Dorset
 Burton (Charminster), Dorset
 Burton (South Somerset), Somerset
 Burton (Somerset West and Taunton), Stogursey, Somerset
 Burton (Mere), Wiltshire
 Burton (Nettleton), Wiltshire
 Burton upon Stather, Lincolnshire
 Burton upon Trent, Staffordshire